Stolnici se poate referi la:

 Stolnici, Argeș, o localitate în județul Argeș, Muntenia
 Constantin Bălăceanu-Stolnici (* 1923, București), un om de știință român, medic neurolog

Vezi și 
 Stolniceni (dezambiguizare)

 Stolnic
 Stolnik, Sofia

 Râul Stolnicioara

Nume de familie:
 Simion Stolnicu

Toponime românești
Nume de familie românești